Regis Records steht für:

 Regis Records (Jazzlabel), US-amerikanisches Jazzlabel
 Regis Records (Klassiklabel), britisches Klassiklabel